

Fumetti 
 Maggia – organizzazione criminale immaginaria dell'Universo Marvel

Geografia

Italia 
 Cascina Maggia – frazione di Lonate Pozzolo, comune nella provincia di Varese (Lombardia)

Svizzera 
 Maggia – fiume immissario del Lago Maggiore (Cantone Ticino)
 Maggia – comune nel distretto di Vallemaggia (Cantone Ticino)
 Val Maggia o Valle Maggia o Vallemaggia – valle nel distretto di Vallemaggia (Cantone Ticino)

Onomastica 

 Maggia – nome proprio di persona italiano femminile, variante di Maggio